L'édition 2021 du tournoi de tennis de Chicago se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Le tournoi de Chicago refait son apparition au calendrier WTA après sa dernière édition tenue en 1997. Il remplace l'Open du Bronx qui n'a connu qu'une seule édition.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'ukrainienne Elina Svitolina remporte son 17ème tournoi WTA.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Chicago
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021